Brazilska nogometna reprezentanca predstavlja Brazilijo na mednarodnih nogometnih tekmovanjih.

Brazilija velja za najuspešnejšo reprezentanco na svetu. Doslej je že petkrat osvojila Svetovno prvenstvo. Na Svetovnem prvenstvu 2006 je Brazilija razočarala, saj je po slabih predstavah izpadla že v četrtfinalu proti Franciji.

Zgodovina

Nastopi

Svetovno prvenstvo

Copa América

Igralci

Trenutna postava 
(igrali 2011-2012)

Slavni reprezentanti

Največ nastopov

Največ zadetkov

Glej tudi 
 seznam nogometnih reprezentanc
 seznam brazilskih nogometnih reprezentantov

Zunanje povezave 
 
 Brazilska nogometna zveza (v portugalščini)

 
Reprezentanca
Nogomet
Južnoameriške nogometne reprezentance